Elektronowolt (eV)
 EV (fotografia)
 EV (zespół muzyczny) – celtycko-fińska grupa rockowa
 e.V. – towarzystwo zarejestrowane (w Niemczech)
 objętość wydechowa
 nabłonkowa dysplazja brodawkowata
 pojazd elektryczny – (z ang. electric vehicle)